Pardubitz steht für:

 Pardubice, Ort in Tschechien
 Pardubitz (Adelsgeschlecht)
 Ernst von Pardubitz (um 1300–1364), Erzbischof des Erzbistums Prag
 Smil Flaška von Pardubitz (1349–1403), böhmischer Dichter; Neffe von Ernst von Pardubitz